

Brasil 
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Angra dos Reis), Rio de Janeiro
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, Ouro Preto, Minas Gerais
  Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Paty do Alferes), Rio de Janeiro
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Pau dos Ferros), Rio Grande do Norte
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Resende), Rio de Janeiro
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Sabará), Minas Gerais
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Serro), Minas Gerais
 Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (Viamão), Rio Grande do Sul

Portugal 
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Vila do Bispo)

Desambiguações de templos